Ха́рвестер (, от  «собирать урожай») — уборочная техника. Термин употребляется в нескольких областях:
 Лесозаготовительный комбайн — многооперационная лесосечная машина.
  — ПО для загрузки сайтов
 International Harvester — американский производитель сельхозтехники.

В научной фантастике и космической опере:
 Во Вселенной Дюны харвестеры — специальные машины, разработанные для сборки Пряности на планете Арракис.
 В кинофильме «Луна 2112» харвестеры собирают изотоп гелий-3.
 В кинофильме «Терминатор: Да придёт спаситель» харвестеры «собирают» пленных.
 В игре «Полдень 21 века» корабль, который собирает обломки, оставшиеся после битвы.
 В серии игр и произведений «Mass Effect» харвестеры (сборщики) являются летающей артиллерией Жнецов.
 Во Вселенной «Звёздных войн» инквизиторский проект «Харвестер», основной задачей которого является окончательное истребление выживших пользователей Силы, способных навредить Галактической Империи.